Změna může označovat:
 chemická změna
 hlásková změna
 klimatická změna (v historii)
současná klimatická změna
 skupenská změna
 sociální změna
 vratná změna
 změna jména
 změna kontextu
 změna pohlaví
 změna postoje
 ostatní
 Změna! – hudební album skupiny Progres 2
 politické hnutí Změna – politické hnutí, založené Janem Korytářem v roce 2012
 Změna 2020 – české politické hnutí

právo
 Změna systému přidělování mandátů do PS PČR v roce 2000
 Novela volebního zákona 2021